Травневое () — село, входит в Добрятинский сельский совет Млиновского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 27 человек. Почтовый индекс — 35136. Телефонный код — 3659. Код КОАТУУ — 5623882304.

Местный совет 
35136, Ровненская обл., Млиновский р-н, с. Добрятин, ул. Молодёжная, 4.

Ссылки 
 Травневое на сайте Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Млиновского района